Krön kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Kren, ort, Stara Zagora, Obsjtina Kazanlk,

Sverige 

 Krön (Södra Vi socken, Småland, 640865-149790), sjö, Kalmar län, 
 Krön (Södra Vi socken, Småland, 640446-149870), sjö, Kalmar län, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar